Arndtplatz steht für:
 Arndtplatz (Berlin), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Adlershof #Arndtplatz
 Arndtplatz (Chemnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Zentrum, A–M #Arndtplatz
 Arndtplatz (Kiel), siehe Liste der Kulturdenkmale in Kiel-Schreventeich
 bis 1945 Arndtplatz, heute Plac Szarych Szeregów (Stettin)

Am Arndtplatz steht für:
 Am Arndtplatz (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Godesberg-Villenviertel
 Am Arndtplatz (Osnabrück), siehe Liste der Naturdenkmale in Osnabrück